Чипева има више значења:
 Округ Чипева (Висконсин), је округ у америчкој савезној држави Висконсин
 Округ Чипева (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Чипева (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Чипева Индијаци